

Geografia
 Quentin –  census-designated place degli Stati Uniti d'America

Onomastica

 Quentin – forma francese del nome proprio di persona italiano maschile Quintino

Persone
 Carlos Quentin (1982) – ex giocatore di baseball statunitense
 Caroline Quentin (1960) – attrice e presentatrice televisiva britannica
 Patrick Quentin – pseudonimo di un gruppo di quattro scrittore
 René-Pierre Quentin (1943) – ex calciatore svizzero

Altro
 HMS Quentin (G78) – cacciatorpediniere britannico

Pagine correlate
 San Quentin